Plusieurs personnages ont porté le nom de Robert de Bourgogne, notamment :
 Robert Ier de Bourgogne (vers 1011-1076), duc de Bourgogne, fils cadet du roi de France Robert II le Pieux.
 Robert de Bourgogne (1059-1110), évêque de Langres, fils cadet du duc de Bourgogne Henri de Bourgogne.
 Robert II de Bourgogne (1248-1306), duc de Bourgogne, fils du duc Hugues IV.
 Robert de Bourgogne, comte de Tonnerre, fils puîné du duc Robert II de Bourgogne.
 Robert de Bourgogne, ou Robert d'Artois (1300-1317), fils de Mahaut d'Artois.